Das Rolex Monte-Carlo Masters 2022 war ein Tennisturnier, welches vom 10. bis 17. April 2022 im Monte Carlo Country Club im französischen Roquebrune-Cap-Martin in der Nähe von Monaco stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2022 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das dritte von neun Turnieren der Kategorie ATP Tour Masters 1000.

Sieger im Einzel im Jahr 2021 war Stefanos Tsitsipas. Im Doppel waren Nikola Mektić und Mate Pavić im Vorjahr erfolgreich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 28 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 5.415.410 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 5.802.475 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 9. und 10. April 2022 statt. Ausgespielt wurden sieben Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen drei Lucky Loser.

Die folgenden Spieler hatten die Qualifikation überstanden und standen im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 131 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 123 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 107 kB)

ATP Tour 2022
Tennisturnier in Roquebrune-Cap-Martin